Annina steht für:
 Annina, Variante des Vornamens Anna
 Annina (Polka), Polka von Johann Strauss Sohn